Název Libosváry má více sídel:
 Libosváry (Vidice), část obce Vidice v okrese Domažlice
 Libosváry (Loukov), část obce Loukov v okrese Kroměříž